Keup ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Keup (1885–1973), deutscher Volkswirtschaftler
 Fred Keup (* 1980), Luxemburger Politiker
 Johann Bernhard Keup (1755–1802), deutscher Mediziner
 Pierre-Pascal Keup (* 2001), deutscher Radsportler

Siehe auch:
 Keupp